Bardolino steht für:

 Bardolino (Venetien), einen Ort am Gardasee in Venetien, Italien 
 Bardolino (Wein), die Bezeichnung eines Wein-Anbaugebietes

Siehe auch: